Firemen’s Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Firemen’s Hall (Cannon Falls, Minnesota), NRHP-ID 80002041
 Firemen’s Hall (College Point, New York), NRHP-ID 00001013